Östersunds FK (Östersunds Fotbollsklubb, forkortet ÖFK) er en fodboldklub fra Östersund, Sverige, stiftet 31. oktober 1996 ved et samarbejde mellem de lokale klubber IFK Östersund og Ope IF.

Klubben spillede ved stiftelsen i den tredjebedste svenske række og bortset fra et enkelt år i den fjerdebedste række spillede klubben dér i 14 år indtil de over fem sæsoner i 2011-2015 rykkede op til den bedste svenske liga, Allsvenskan. Östersunds FK er den første klub fra Norrland i den øverste svenske liga og den første klub for Norrland, der har vundet pokalturneringen Svenska cupen. Klubben blev blot den anden svenske klub (siden 2004/05), der nåede 1/16-dels finalerne i UEFA Europa League.

Ved afslutningen af 2019-sæsonen af Allsvenskan sluttede klubben som nr. 12. Det svenske fodboldforbund meddelte imidlertid den 26. november 2019, at klubben grundet uforsvarlig økonomi ikke ville få elitelicens for den følgende sæson, hvorfor klubben blev tvangsnedrykket til den tredjebedste svenske række. Beslutningen blev dog anket og den 23. december blev beslutningen omstødt, hvorfor klubben kunne spille 2020-sæsonen i Allsvenskan.

Resultater

Svenske cupmesterskaber 
 2017

Sæsoner gennem tiderne

Europa League 
Efter at have vundet den svenske poklaturnering, Svenska cupen 2016/2017 kvalificerede klubben sig for første gang til en europæiske turnering. Kvalifikationen indledtes hjemme mod tyrkiske Galatasaray, der blev slået 2-0. Returopgøret i Istanbul endte 1–1, hvorved klubben overraskende kvalificerede sig til næste runde.) I tredje kvalifikationsrunde slog klubben Fola Esch (Luxemburg) ud efter 1–0 hjemme og 2–1 ude. I Playoff mod PAOK fik ÖFK samlet 3–3 og efter reglen om udebanemål nåede klubben gruppespillet.

I gruppespillet vandt ÖFK ude over ukrainske Zorja Luhansk med 2-0 og hjemme over tyske Hertha Berlin med 1-0. Tredje kamp i gruppespillet endte 2–2 mod spanske Athletic Club. Returkampen i Spanien blev tabt 0-1. I den femte og næstsidse gruppekamp vandt ÖFK hjemme over Zorja Luhansk med 2–0 og kvalificerede sig derved til slutspillet (1/16-dels finalerne). Sidste kamp i gruppespillet fik ÖFK uafgjort med Hertha Berlin på udebane.

I 1/16-delsfinalerne tabte ÖFK i februar 2018 hjemme til Engelske Arsenal med 0-3, men vandt returkampen på Emirates Stadium med 2–1, hvilket dog ikke rakte til avancement.

Spillere

Danske spillere 
 Simon Kroon

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Östersunds FK

Fodboldklubber i Sverige
Etableret i 1996
Sport i Östersund